Sordet ist der Familienname folgender Personen:

André Sordet (1852–1923), französischer Offizier
Caroline Sophie Sordet-Boissonnas (1859–1943), Schweizer Malerin
Clément Sordet (* 1992), französischer Golfer
Nicolas Sordet (* 1958), Schweizer Improvisationsmusiker und Komponist